Schafer ist der Familienname folgender Personen:

 Alice T. Schafer (1915–2009), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Ayla Schafer (* 1987), Singer-Songwriterin
 Bernhard Schafer (* 1959), Schweizer Politiker
 Ed Schafer (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Edward Albert Sharpey-Schafer (1850–1935), englischer Physiologe
 Frederick Ferdinand Schafer (auch: Friedrich Ferdinand Schäfer, 1839–1927), deutsch-amerikanischer Kunstmaler
 Hunter Schafer (* 1999), US-amerikanisches Model, Schauspielerin und LGBT-Aktivistin
 John C. Schafer (1893–1962), US-amerikanischer Politiker
 Kelly Schafer (* 1981), schottische Curlerin
 Logan Schafer (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Natalie Schafer (1900–1991), US-amerikanische Schauspielerin
 R. Murray Schafer (1933–2021), kanadischer Komponist, Musikforscher und Autor
 René Schafer (* 1953), Schweizer Musiker, Komponist und Arrangeur
 Richard D. Schafer (1918–2014), US-amerikanischer Mathematiker
 Ronald W. Schafer (* 1938), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Tim Schafer (* 1967), US-amerikanischer Entwickler von Adventure-Spielen

Siehe auch:
 Schäfer (Familienname)
 Schaefer
 Shafer
 Schaffer